Dix navires de l’US Navy ont porté le nom de Virginia, d'après l'État américain de Virginie.

 , une frégate de 28 canons, construite en 1776, capturée par les Britanniques l'année suivante et réarmée par ces derniers sous le nom d'HMS Virginia.
 , un navire de l’United States Revenue Cutter Service de 14 canons, construite en 1797 et mis au service du Revenue Cutter Service en 1801.
 , un navire de ligne de 74 canons, mis en construction en 1818 mais jamais lancé. Il fut mis à la casse en 1874.
 Un forceur de blocus espagnol capturé et renommé Virginia, en service dans l’US Navy de 1863 à 1865.
 , un cuirassé mise en service en 1906 et désarmé en 1920. Il fut utilisé et détruit comme cible d'entrainement pour bombardement en 1923.
 , un yacht acheté par la Navy auquel elle faisait officiellement référence comme SP-274, patrouillait sur le lac Michigan au large de Détroit durant la Première Guerre mondiale.
 , une vedette acquise par la Navy à laquelle elle faisait officiellement référence comme SP-746, patrouillait au large de la côte de Machias dans le Maine durant la Première Guerre mondiale.
 , une goélette à deux mâts acquise par la Navy à laquelle elle faisait officiellement référence comme SP-1965, patrouillait au large de Norfolk en Virginie durant la Première Guerre mondiale.
 , un croiseur nucléaire lanceur de missiles de la classe du même nom, lancé en 1976 et désarmé en 1994.
 , lancé en 2004, premier sous-marin nucléaire d'attaque de la .

Voir aussi 
 CSS Virginia, premier cuirassé à coque en fer des Confédérés pendant la guerre de Sécession, construit en utilisant la coque du navire capturé USS Merrimack.
 , un cuirassé à coque de fer.

Source 

Virginia